Isabella d'Austria (XII secolo) – prima moglie del re Leone II d'Armenia
Isabella d'Austria (Isabella d'Asburgo, 1501-1526) – infanta di Spagna e moglie del re Cristiano II di Danimarca
Isabella d'Austria (Isabella Clara Eugenia d'Asburgo, 1566-1633) – infanta di Spagna e di Portogallo, arciduchessa d'Austria e moglie di Alberto VII d'Asburgo